Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1970 проходили з 25 травня по 7 червня 1970 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі Франція. Четверті сіяні Жель Шанфро і Франсуаза Дюрр виграли титул, у фіналі перемігши перших сіяних Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг з рахунком 6–1, 3–6, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Main draw 

Жінки, парний розряд
1970 у жіночому тенісі